Битва у Стонгебру — сражение, произошедшее 25 сентября 1598 года между войсками герцога Карла Сёдерманландского (в будущем — короля Швеции Карла IX, с 1595 года — регента Швеции вместо отсутствующего короля Сигизмунда III) и польско-шведского короля Сигизмунда III (Короля польского и Великого князя литовского, а с 1594 года — Короля шведского). Карл Сёдерманландский приходился Сигизмунду III родным дядей.

 представлял собой местность к северу от Линчёпинга, где были перекинуты два моста через речку . 25 сентября 1598 года здесь произошло сражение между войсками Карла Сёдерманландского и Сигизмунда III. С обеих сторон участвовало примерно по 8 тысяч человек.

Оба моста были заняты войсками Сигизмунда, однако Карл, неожиданно напав на Большой стонгебруский мост, выбил отряд, удерживавший этот мост, после чего герцог смог направить подкрепления к Малому стонгебрускому мосту.

Король был разбит, потеряв две тысячи человек.

Результатом сражения стала выдача королём бежавших в Польшу членов риксрода и заключение договора, в котором Сигизмунд обязался управлять государством согласно данной им во время коронации клятве. Король также обещал в течение четырёх месяцев созвать риксдаг и распустить свои войска. Фактически же поражение у Стонгебру означало для Сигизмунда утрату шведской короны.

Литература 
 Nordisk familjebok. — B. 27. — Stockholm, 1918.
 Tredje bandet. Gustaf Wasa och hans söner. // C. Georg Starbäck och P. O. Bäckström. Berättelser ur svenska historien. — QF. & G. Beijers Förlag. — 1885—1886 — s. 547—552.

Польско-шведские сражения
Сражения XVI века
Конфликты 1598 года
Сражения 1598 года